Merker bezeichnet:

 im Meistergesang eine Person, die die Berücksichtigung von Kunstgesetzen prüft, siehe Meistersinger
 die typische Figur des Aufpassers und Liebesverhinderers im Minnesang, siehe (mhd.:) merkaere
 eine (unsichtbare) Markierung in einem Dokument, zu der verwiesen werden kann, siehe Anker (HTML) oder Sprungmarke
 einen einst bedeutenden Schweizer Hersteller von Haushaltsgeräten, siehe Merker AG
 eine Nutzfahrzeugmarke der Unternehmensgruppe Wielton
 Der Merker, österreichische Zeitschrift für Musik und Theater (1909–1922, siehe Wikisource)
 Der Neue Merker, österreichische Opernzeitschrift und Online-Plattform mit Schwerpunkt auf die Wiener Staatsoper

Merker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Merker (* 1979), deutscher Schauspieler
 Bianca Merker (* 1990), deutsche Shorttrackerin
 Emil Merker (1888–1972), deutscher Schriftsteller
 Felicitas Merker (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Frank Merker (1944–2008), deutscher Maler und Grafiker
 Fritz Merker (1848–1926), Schweizer Unternehmer
 Hans Merker (1904–1945), SPD- und KPD-Mitglied; Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans-Joachim Merker (1929–2014), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Heike Merker (* 1967), deutsche Maskenbildnerin
 Herbert Merker (1901–nach 1949), deutscher SA-Führer
 Karl Merker, deutscher Fußballspieler
 Kim Merker (1932–2013), US-amerikanischer Buchdrucker
 Ludwig Merker (1894–1964), deutscher Offizier
 Max Merker (1861–1928), deutscher Maler

 Paul Merker (Literaturhistoriker) (1881–1945), deutscher Literaturhistoriker
 Paul Merker (1894–1969), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Peter Merker (1890–nach 1955), Kommandoführer im KZ Buchenwald
 Raimund Merker (* 1965), deutscher Schauspieler, Dramaturg und Altertumswissenschaftler
 Rolf Merker (1936–2002), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Thomas Merker (* 1958), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Märker, Maerker, Mercker, Maercker, Märcker